Judeus — grupo étnico-religioso

Peixes
Salaria pavo
Coris julis

Desambiguações de animais